Somethin’ Else

 Somethin’ Else (альбом Кэннонболла Эддерли) — альбом Кэннонболла Эддерли 1958 года.
 Somethin' Else (альбом The Kingston Trio) — альбом The Kingston Trio 1965 года.
 Somethin' Else (песня Эдди Кокрана) — песня Эдди Кокрана 1959 года.